Il singolare del BMW Open 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Manuel Orantes ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-3, 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Manuel Orantes (campione)
  Wojciech Fibak (finale)
  Balázs Taróczy (secondo turno)
  Víctor Pecci (secondo turno)

 Tom Okker (secondo turno) 
 Ulrich Pinner (secondo turno) 
 Rolf Gehring (secondo turno) 
 Željko Franulović (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1979